Osoby o tym nazwisku:
 Diondre Batson − amerykański lekkoatleta
 Lemoine Batson − amerykański skoczek narciarski
 Mark Batson – amerykański muzyk i producent muzyczny